

Sigle 
 Velocità di eritrosedimentazione – tempo che impiegano globuli rossi per separarsi dal plasma
 Video Entertainment System – altro nome della console Fairchild Channel F
 Virtual Execution System – parte della specifica Common Language Infrastructure
 Visual Effects Society – associazione professionale di addetti agli effetti visivi
 Veicolo a Effetto Suolo – tipo di aeromobile altrimenti chiamato Ekranoplano

Codici 
 VES – codice vettore ICAO di Vieques Air Link

Mineralogia 
 Ves – abbreviazione di vesuvianite

Note